

Sigle 
 Bank of India – banca indiana
 Bank of Ireland – banca irlandese
 Bureau Of Investigation – vecchio nome del Federal Bureau of Investigation

Codici 
 BOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Boise Air Terminal o Gowen Field di Boise (Stati Uniti d'America)
 boi – codice ISO 639-3 della lingua barbareña

Onomastica
Boi – forma catalana del nome proprio di persona Baudelio

Persone
Francesco Antonio Boi (1767-1850) – anatomista e docente italiano
Giovanni Boi (1934) – politico italiano
Paolo Boi (1528-1598) – scacchista italiano
Tullio Boi (1961) – disegnatore e blogger italiano

Storia 
 Boi – popolazione celtica

Cultura 
 Boi – nella cultura popolare, una lesbica che adotta un aspetto o modi da ragazzo